Männer sind Schweine bezeichnet
 ein Lied der deutschen Punkband Die Ärzte, siehe Männer sind Schweine (Lied)
 eine US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 2008, siehe Männer sind Schweine (Film)